Хосе Мигель де Карвахаль Варгас и Манрике де Лара, 2-й герцог де Сан-Карлос (; 8 мая 1771, Лима, Вице-королевство Перу — 17 июля 1828, Париж) — испанский аристократ, монархист, реакционер, 9-й граф дель Пуэрто, 7-й граф де Кастильехо, 2-й граф де ла Унион, государственный деятель, государственный секретарь Испании во время правления короля Фердинанда VII (Премьер-министр Испании (4 мая 1814 — 15 ноября 1814), дипломат.

Биография 

Сын военачальника Луиса Фирмина де Карвахаля (1752—1794), погибшего в бою против революционной Франции в должности главнокомандующего испанской армией. 

Король Карл IV назначил его опекуном своего преемника, принца Астурийского, будущего Фердинанда VII. В 1805—1807 годах исполнял обязанности главного мажордома королевского дворца (mayordomo mayor).

Завоевал доверие и дружбу принца Астурийского и сыграл видную роль во время беспорядков в Аранхуэсе в 1808 году, во время которых был свергнут государственный секретарь Мануэль Годой, личный враг принца. Сопровождал Фердинанда VII во время его пребывания в замке Валансе, где с 1808 по 1813 год находился вместе с ним под домашним арестом по приказу Наполеона.

После восшествия на престол Фердинанда VII и восстановления абсолютной монархии, был награждён королём за верность и преданную службу. Стал генерал-лейтенантом. В 1814 году назначен первым государственным секретарём, но в том же году король лишил его должности под предлогом глубокой политической близорукости Карвахаля. Взамен этого он был делегирован на Венский конгресс.

В 1814—1816 годах был директором Банка Испании. Член Королевской академии испанского языка.

Занимал должности посла Испании в Париже, Лондоне и Лиссабоне.

После Испанской революции (1820), будучи членом Государственного совета, активно защищал идею абсолютизма .

Семья 
1-я жена: Мария дель Росарио де Сильва и Фернандес Миранда

2-я жена: Мария Эулалия де Керальт и де Сильва, дочь графа де Санта-Колома и графини де Сифуэнтес.

Ему наследовал его сын от второго брака
 Хосе Фернандо де Карвахаль и Керальт, 3-й герцог де Сан-Карлос (31 марта 1808, Альфаро — 1 марта 1872, Мадрид).

Награды 
 Орден Золотого руна
 Большой Крест ордена Карла III
 Большой крест ордена Изабеллы Католической
 Большой Крест ордена Святого Херменегильдо
 Командор рыцарского ордена Алькантара
 Орден Святого Духа (Франция)
 Орден Святого Михаила (Франция)
 Орден Святого Александра Невского (Российская империя)
 Орден Андрея Первозванного (Российская империя)
 Орден Святого Януария (Сицилия)
 Орден Святого Фердинанда и заслуг (Сицилия)
 Орден Чёрного орла (Пруссия)
 Орден Красного орла (Пруссия)
 Королевский венгерский орден Святого Стефана (Венгрия)
 Королевский Гвельфский орден (Ганновер)
 Орден Лилии (Франция)

Примечания

Ссылки 
 José Miguel de Carvajal y Manrique

Послы Испании во Франции
Послы Испании в Португалии
Послы Испании в Великобритании
Герцоги Испании
Председатели правительства Испании
Генерал-лейтенанты Испании
Члены Королевской академии испанского языка